HAT-P-35 — звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 1744 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HAT-P-35 была открыта с помощью орбитальной обсерватории Hipparcos в ходе проекта Tycho. Официальное открытие звезды было совершено 1997 году в рамках публикации каталога Tycho. Наименование звезды в этом каталоге — TYC 203-1079-1. В настоящий момент более распространено наименование HAT-P-35, данное командой исследователей из проекта HATNet.

Звезда представляет собой жёлтый карлик, по размерам и массе чуть больший, чем наше Солнце. Температура поверхности составляет около 6096 кельвинов. По светимости звезда превосходит Солнце в два с половиной раза. Возраст HAT-P-35 астрономами оценивается приблизительно в три с половиной миллиарда лет.

Планетная система 
В начале 2012 года группой астрономов, работающих в рамках проекта HATNet, было объявлено об открытии планеты HAT-P-35 b в системе. Это типичный горячий юпитер, обращающийся на расстоянии 0,04 а. е. от родительской звезды. Масса и радиус планеты равны 1,05 и 1,33 юпитерианских соответственно. Эффективная температура оценивается в 1581 кельвинов. Открытие было совершено транзитным методом.

Примечания

Ссылки 
 HAT-P-35 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 HAT-P-35 на сайте Планетные системы

Планетные системы
HATNet